HNK Hajduk Split II (često i kao Hajduk II, Hajduk B) bio je rezervna momčad nogometnog kluba HNK "Hajduk" iz Splita, Splitsko-dalmatinska županija, Republika Hrvatska.

U sezoni  se natjecao u 2. HNL nakon čega je momčad ugašena.

O klubu  
"Hajduk" je od osnivanja često imao i svoju rezervu momčad koja je uglavnom igrala prijateljske utakmice, nastupala na turnirima te povremeno van konkurencije i u ligaškim natjecanjima.  
Odlukom "Hrvatskog nogometnog saveza" iz 2013. godine je omogućeno da rezerve momčadi prvoligaških klubova nastupaju u regularnom ligaškom natjecanju. 
  
"Hajduk" je tako rezervnu momčad formirao 2014. godine, sastasvljenu od juniora i mlađih seniora.  
U sezoni 2014./15. su počeli s redovnim nastupanjem u "3. HNL - Jug", koju osvajaju u sezoni 2016./17., te rezervna momčad od sezone 2017./18. igra u "2. HNL". 

Tijekom sezone 2020./21. odlučeno je da će se klub ugasiti nakon sezone, a to se i dogodilo.

Stadion 
"Hajduk II"  je svoje ligaške utakmice igrao na stadionu "Poljud", dok je za igranje u "3. HNL - Jug" koristio i pomoćno igralište stadiona

Uspjesi 
 3. HNL – Jug 
 prvak: 2016./17.

Pregled plasmana po sezonama

Rezultati protiv suparnika 

 Napomene:  
rezultati napisani u formatu "Hajduk II" : "protvnik"  
rezultat podebljan - domaća utakmica za "Hajduk II  
rezultat normalne debljine - gostujuća utakmica za "Hajduk II"

Ukupni ligaški omjer protiv suparnika 

 zaključno sa sezenom 2019./20.   
 Napomene za klubove:   
  rezervna momčad  
  "BŠK Zmaj" - Blato - također i kao "Zmaj"  
 "Dubrava" - Zagreb - nastupa pod nazivom "Dubrava Tim Kabel"  
 "GOŠK - Dubrovnik 1919" - nastao 2015. godine spajanjem "GOŠK-a" i "Dubrovnik 1919"  
 "Jadran Luka Ploče" - također i kao "Jadran LP"  
 "HBDNK Mosor-Sveti Jure" - Žrnovnica - natjecao se kao "Mosor"  
 "Primorac" - Stobreč - natjecao se i kao "Primorac 1929"

Poznati igrači

Unutarnje poveznice  
 HNK Hajduk Split 
 GNK Dinamo Zagreb II 
 NK Osijek II

Vanjske poveznice 
 hajduk.hr - službene stranice 
 hajduk.hr, Hajduk II  
 hajduk.hr, Hajduk II - Vijesti  
 hajduk.hr, Hajduk II - Raspored i rezultati  
  int.soccerway.com, HNK Hajduk Split II 
  transfermarkt.com, HNK Hajduk Split II 
 livefutbol.com, Hajduk Split II 
 slobodnadalmacija.hr, Hajduk II

Izvori 
 
 germanijak.hr, Hajduk II u drugoj ligi: Iduće sezone "Vječni derbi" igrat će i rezerve, objavljeno 18. lipnja 2017., pristupljeno 29. prosinca 2020. 
   

 
Nogometni klubovi u Splitsko-dalmatinskoj županiji‎